Chesil bezeichnet:

 Chesil Beach, Küstenformation in Dorset
 Chesil Motor Company, britischer Automobilhersteller